A Leyden-trófea egy díj, melyet az Ontario Hockey League Keleti divízió győztese kap 1995 óta. Ez előtt a Leyden divízió győztese kapta a trófeát 1976 óta. A trófea névadója Matt Leyden, aki sokat tett a junior hokiért.

A győztesek

Források
 Az OHL hivatalos oldala

OHL trófeák